

Patronyme

 Calvin Coolidge (1872-1933), homme politique et 30ème président américain ;
 Cassius Marcellus Coolidge (1844-1934), illustrateur américain ;
 Charles H. Coolidge (1921-2021), militaire américain ;
 Grace Coolidge (1879-1957), épouse de Calvin Coolidge, donc "première dame" des Etats-Unis ;
 Harold Jefferson Coolidge (1904-1985), environnementaliste et un mammalogiste américain ;
 Jennifer Coolidge (1961-), actrice américaine ;
 John Coolidge Adams (1947-), compositeur minimaliste américain ;
 Martha Coolidge (1946-), réalisatrice, productrice, scénariste et monteuse américaine ;
 Philip Coolidge (1908-1967), acteur américain ;
 Rita Coolidge (1945-), actrice, chanteuse et compositrice américaine ;
 William Auguste Coolidge, (1850-1926), alpiniste américain ;
 William David Coolidge (1873-1975), physicien américain ;
 Julian Lowell Coolidge (1873-1954), mathématicien américain.

Toponyme 

 Coolidge (Arizona)
 Coolidge (Géorgie)
 Coolidge (Kansas)
 Coolidge (Texas)

Autre
 Le Pic Coolidge est un sommet du massif des Écrins.
Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis